Filàtovka (en rus: Филатовка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 516 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea